Kenedy ist die Bezeichnung mehrerer Städte

in den USA:
 Kenedy (Bee County, Texas)
 Kenedy (Karnes County, Texas)

Kenedy ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Kenedy (* 1974), portugiesischer Fußballspieler
 Kyla Kenedy (* 2003), US-amerikanische Kinderdarstellerin

Kenedy ist der Spielername folgender Personen:
 Robert Kenedy Nunes do Nascimento (* 1996), brasilianischer Fußballspieler, siehe Kenedy (Fußballspieler)

Siehe auch:
 Kennedy